Дружбинский городской совет () — входит в состав
Ямпольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр городского совета находится в 
г. Дружба
.

Населённые пункты совета 
 
 г. Дружба 
 с. Должик

Примечания 

Городские советы Сумской области